Shōchū – japoński napój alkoholowy
 Shōchū – era w dziejach Japonii